51-й выпуск  Тиррено — Адриатико — шоссейной многодневной велогонки по дорогам Италии между побережьями Тирренского и Адриатического морей. Гонка прошла с 9 по 15 марта 2016 года в рамках Мирового тура UCI 2016. Победу одержал бельгийский велогонщик Грег Ван Авермат.

Участники 
Автоматически приглашения на гонку получили 18 команд категории UCI WorldTeam. Также организаторами были предоставлены специальные приглашения (уайлд-кард) для 5 проконтинентальных команд. Всего на старт соревнования вышли 184 гонщика. До финиша гонки доехали 175 спортсменов.

Маршрут 
Гонка состояла из 7 этапов общей протяженностью 847,8 километра. Первый этап проходил в формате командной, а последний — индивидуальной раздельной гонки.

Ход гонки

Этап 1

Этап 2

Этап 3

Этап 4

Этап 5 
Этап был отменён из-за плохой погоды и невозможности создания альтернативного маршрута с полной гарантией безопасности.

Этап 6

Этап 7

Лидеры классификаций

Итоговое положение

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Тиррено — Адриатико 2016 на FirstCycling
 
 
 
 
 

2016 год в велоспорте
Спорт в Италии в 2016 году
Март 2016 года